Большелукское сельское поселение — упразднённое с 12 апреля 2010 года муниципальное образование в Демянском муниципальном районе Новгородской области России.

Административным центром была деревня Большие Луки.

Территория сельского поселения расположена на юго-востоке Новгородской области, к востоку от Демянска. По территории протекает река Явонь.

Большелукское сельское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года .

Населённые пункты 
На территории сельского поселения были расположены 9 населённых пунктов (деревень):Большие Луки, Большое Опуево, Глебовщина, Заозерье, Малиновка, Малое Опуево, Малые Луки, Новое Подсосонье, Покровка.

С 12 апреля 2010 года входят в состав Песоцкого сельского поселения.

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Новгородской области
Сельские поселения, упразднённые в 2010 году
Упразднённые муниципальные образования Демянского района